Werndl ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Werndl (* 1984), deutscher Dressurreiter
 Erhard Werndl von Lehenstein (1932–2020), deutscher Gehörlosenpädagoge, Künstler und Genealoge
 Ernst Werndl (1886–1962), österreichischer Erfinder auf filmtechnischem Gebiet, Neffe Josef Werndls
 Ernst-Moritz Werndl-Schollenried (1893–1989), deutscher Landschaftsmaler
 Jessica von Bredow-Werndl (* 1986), deutsche Dressurreiterin
 Johann Werndl (1887–1938), österreichischer Politiker
 Josef Werndl (1831–1889), österreichischer Waffenproduzent
 Joseph Werndl (1929–2022), österreichischer Organist, Chorleiter, Komponist und Kapellmeister
 Leopold Werndl (1797–1855), österreichischer Waffenproduzent
 Peter Werndl (* 1947), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Werndl-Denkmal in Steyr